Nuuluup Iterlaa bezeichnet:
 Nuuluup Iterlaa (Bucht, Ilulissat), Bucht im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Nuuluup Iterlaa (Bucht, Narsaq), Bucht im Distrikt Narsaq, Grönland